Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1972, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1972, ha avuto come vincitrice Gail Chanfreau che ha battuto in finale Nathalie Fuchs 6-1, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1972